Walter Guggenberger est un homme politique autrichien
 Matthias Guggenberger est athlète de skeleton autrichien
 Friedrich Guggenberger est un commandant de sous-marin allemand
 Susanne Guggenberger est une réalisatrice autrichienne qui a réalisé Malina (1993)